

Населені пункти та їхні частини

 Кежкі — село в гміні Кобилін-Божими Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Кежкі — село в гміні Герби Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кежки (Кежкі) — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кежкі — частина села Вжельовець у гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Кежкі — частина села Димачево-Старе в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кежкі — частина села Новіна в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Кежкі — колонія в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кежкі — осада в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки